Pediment je v geomorfologii mírně ukloněný (zpravidla do 7°), erozí a denudací zarovnaný povrch, jenž tvoří přechod mezi horami (horniny více odolné vůči zvětrávání, často skály) a pánevními oblastmi (horniny málo odolné vůči zvětrávání). Tyto povrchy jsou kryté jen tenkou vrstvou hlín. Pedimenty se většinou vyskytují v suchých teplých oblastech či obdobích, v chladných suchých oblastech či obdobích jsou jejich obdobou kryopedimenty. Rozsáhlé pedimenty se nazývají pediplén.

Externí odkazy 
 Na webu geologie.vsb.cz
 Na webu moravske-karpaty.php5.cz

Geomorfologie
Geologická terminologie